Rafael Nadal era il detentore del titolo da tre anni e si è riconfermato campione battendo in finale Novak Đoković con il punteggio di 6-0, 6-2, 7-5. Lo spagnolo ha conquistato il ventesimo titolo dello Slam in carriera e il tredicesimo negli Open di Francia.

Teste di serie 

  Novak Đoković (finale)
  Rafael Nadal (campione)
  Dominic Thiem (quarti di finale)
  Daniil Medvedev (primo turno)
  Stefanos Tsitsipas (semifinali)
  Alexander Zverev (quarto turno)
  Matteo Berrettini (terzo turno)
  Gaël Monfils (primo turno)
  Denis Shapovalov (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (terzo turno)
  David Goffin (primo turno)
  Diego Schwartzman (semifinali)
  Andrey Rublëv (quarti di finale)
  Fabio Fognini (primo turno)
  Karen Chačanov (quarto turno)
  Stan Wawrinka (terzo turno)

  Pablo Carreño Busta (quarti di finale)
  Grigor Dimitrov (quarto turno)
  Félix Auger-Aliassime (primo turno)
  Christian Garín (terzo turno)
  John Isner (secondo turno)
  Dušan Lajović (secondo turno)
  Benoît Paire (secondo turno)
  Borna Ćorić (primo turno)
  Alex De Minaur (primo turno)
  Filip Krajinović (primo turno)
  Taylor Fritz (terzo turno)
  Casper Ruud (terzo turno)
  Hubert Hurkacz (primo turno)
  Jan-Lennard Struff (secondo turno)
  Nikoloz Basilašvili (primo turno)
  Daniel Evans (primo turno)

Qualificati 

  Daniel Altmaier (quarto turno)
  Benjamin Bonzi (secondo turno)
  Liam Broady (primo turno)
  Marco Cecchinato (terzo turno)
  Steven Diez (primo turno)
  Lorenzo Giustino (secondo turno)
  Emilio Gómez (primo turno)
  Sebastian Korda (quarto turno)

  Henri Laaksonen (primo turno)
  Tomáš Macháč (primo turno)
  Pedro Martínez (terzo turno)
  Nikola Milojević (secondo turno)
  Michael Mmoh (primo turno)
  Jurij Rodionov (secondo turno)
  Jack Sock (secondo turno)
  Aleksandar Vukic (primo turno)

Lucky loser 

  Daniel Elahi Galán (terzo turno)
  Jason Jung (primo turno)

  Marc Polmans (secondo turno)

Wildcard 

  Elliot Benchetrit (primo turno)
  Hugo Gaston (quarto turno)
  Quentin Halys (primo turno)
  Antoine Hoang (primo turno)

  Maxime Janvier (primo turno)
  Harold Mayot (primo turno) 
  Andy Murray (primo turno)
  Arthur Rinderknech (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2020